Juan Samudio (1978), futebolista paraguaio que atua como atacante;
Miguel Samudio (1986), futebolista paraguaio que atua como lateral, ala ou meia;
Caso Eliza Samudio, acontecimentos que envolveram o desaparecimento da modelo e atriz brasileira.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes